

Letteratura 
 Il cerchio della vita (Full Circle) – romanzo di Danielle Steel del 1984

Musica 
 Il cerchio della vita – versione italiana cantata da Ivana Spagna del brano musicale Circle of Life
 Il cerchio della vita – album di Ivana Spagna del 2009